Fucile mitragliatore – arma automatica, di uso intermedio tra il fucile e la mitragliatrice leggera
Fucile semiautomatico –